Гуляйпольская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Гуляйпольская волость (Александровский уезд) — в составе Екатеринославской губернии, Александровский уезд
 Гуляйпольская волость (Верхнеднепровский уезд) — в составе Екатеринославской губернии, Верхнеднепровский уезд
 Гуляйпольская волость (Змиевский уезд) — в составе Харьковской губернии, Змиевский уезд